Outdoor, terme anglais signifiant « extérieur » peut désigner :

 Les sports d'extérieur ou sport de plein air, d'après l'anglicisme « outdoor sports »
 Les loisirs ou jeu de plein air, d'après l'anglicisme « outdoor recreation » ou « outdoor activity »
 La publicité extérieure, plus particulièrement les enseignes et l'affichage
 Outdoor (aéromodélisme), terme d'aéromodélisme.

Notes et références